A XII Copa Leão Dourado de Jiu-Jitsu foi realizada nos dias 18 e 19 de abril de 2009, no ginásio da Associação Atlética Banco do Brasil, em Belo Horizonte.

O evento teve apoio da Liga do Estado do Rio de Janeiro de Jiu-Jitsu (LERJJI), com a presença do presidente Silvio Pereira e contou com a participação de diversos atletas de renome. Dentre eles, Jack Jamil, ex-integrante da Seleção Brasileira de Judô e campeão sulamericano de judô na categoria leve.

Durante o torneio, Mestre Hilton Leão recebeu das mãos do vereador Divino Pereira, homenagem da Câmara Municipal de Belo Horizonte pelos 50 anos dedicados ao jiu-jitsu.

O torneio serviu de seletiva para o Campeonato Mundial realizado pela CBJJE.

Resultados 
 Adulto

{| border=1
| Categoria || Campeão || Equipe
|-----
|  Faixa branca
|----
| Galo || Lucas Nunes de Medeiros || Múltipla Escolha
|-----
| Pluma || Bruno César Botelho || Gracie Barra
|-----
| Pena || Fagner Geraldo Candido || Gracie B. Caveirinha
|-----
| Leve || Adriano Silva Oliveira || Andrade
|-----
| Médio || Erick Morais || Andrade
|-----
| Meio Pesado || Gilvan Santos da Silva || Leão Dourado
|-----
| Pesado || Muller dos Santos Ferreira || Kimura
|-----
| Super Pesado || Gustavo Carvalho de F. Ribeiro || Gracie Barra
|-----
| Pesadíssimo || Marcos Oliveira Dumont || Gracie Barra
|-----
| Faixa amarela
|-----
| Pluma || Douglas Almeida || Andrade
|-----
| Pena || Erick Morais || Andrade
|-----
| Leve || Frederico Duarte Fagundes || Educacional
|-----
| Médio || André Colares Mendes || Gracie B. Caveirinha
|-----
| Meio Pesado || Thiago Nogueira || Gracie B. Caveirinha
|-----
| Pesado || Fernando Fernandes Santos || Leão Dourado
|-----
| Super Pesado || Flamarion Baptista Cruz || Andrade
|-----
| Faixa azul
|-----
| Galo || Antônio Carlos D´Alessandro || Predadores
|-----
| Pluma || Michel Antonio da Silva || Educacional
|-----
| Pena || Frederico Silva || Gracie Barra DF
|-----
| Leve || Victor Manoel Pavanelli || Gracie Barra
|-----
| Médio || Leandro Batista Faria || Gracie Barra
|-----
| Meio Pesado || Rodson Rick Palhares || Brazilian Top Team
|-----
| Pesado || Felipe Miranda Moura || Gracie Barra
|-----
| Super Pesado || Thiago Menegazzo || Gracie Humaitá
|-----
| Pesadíssimo || Francisco Daniel Coutinho || Brazilian Top Team
|-----
| Faixa roxa
|-----
| Galo || Raul Gomes || Juquinha
|-----
| Pluma || Guilherme Bonelli || Gracie Barra
|-----
| Pena || Caio Gregório Cipriano || Gracie Barra
|-----
| Leve || Bruno Wallace Ferreira || Gracie B. Caveirinha
|-----
| Médio || Bruno Luiz || Brazilian Top 
|-----
| Meio Pesado || André Muniz de Aguiar || Gracie B. Caveirinha
|-----
| Pesado || Tiago de Paula F. de Carvalho || Beto e Cia
|-----
| Super Pesado || Daniel Félix Batista || Daniel Félix Batista
|-----
| Pesadíssimo || Fausto Bernardes Neto || Educacional
|-----
| Faixa marrom
|-----
| Pluma || Francisco Caetano || Kimura
|-----
| Pena || Mayko Araújo Giroto || Leão Dourado
|-----
| Leve || Lucas Romão || Shigueto
|-----
| Médio || Vinícius Franklin de Carvalho nenem || Gracie Barra
|-----
| Meio Pesado || Anderson Souza || Chek Mat
|-----
| Pesado || Raggi Nayme Júnior || Dojô Athlética 
|-----
| Pesadíssimo || Cássio Francis  || Gracie Barra
|-----
| Faixa preta
|-----
| Pluma || Hunderson Cláudio de Oliveira || Gracie B. Caveirinha
|-----
| Pena || Pablo da Silva Santos || Gracie Barra
|-----
| Leve || Gustavo Henrique França || Gracie Barra 
|-----
| Médio || Cláudio de Mattos || Gracie Barra 
|-----
| Meio Pesado || Marcelo Azevedo || Gracie Barra 
|-----
| Pesado || Tiago Pereira || Juquinha 
|-----
| Pesadíssimo || Juliermy Gonçalves M. dos Santos || Irmãos Félix
|-----

Ligações externas 
 Site oficial da Associação Esportiva Leão Dourado
 Site oficial da Liga Brasileira de Jiu-Jitsu

Copa Leão Dourado